Glória, női név

Glória, a művészetben a szentek feje körül látható dicsfény
Nagy doxológia (a Gloria in excelsis Deo... kezdetű keresztény himnusz)
Kis doxológia (a Gloria Patri... kezdetű imádság)

Gloria Bistrița, romániai labdarúgócsapat
Gloria, a Gloria Bistrița stadionja
Gloria Buzău romániai labdarúgócsapat

Gloria, város a Fülöp-szigeteken
Gloria hurrikán, 1985

Glória Örkény István kisregénye

Glória (1977) Claude Autant-Lara filmje
Gloria (1980) John Cassavetes filmje
Glória (1982) Zsurzs Éva filmje Örkény István írásából
Gloria (1999) Sidney Lumet filmje

 Gloria amerikai televíziós sorozat
 Gloria Umberto Tozzi dala